Rajd Szwecji 2014 (62st Rally Sweden) – rajd samochodowy rozgrywany w Szwecji od 5 do 8 lutego 2014 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na śniegu. Bazą imprezy była miejscowość Hagfors. Do udziału w rajdzie zgłosiły się cztery polskie załogi:

Ten kolejny Rajd Szwecji wygrał po raz trzeci w karierze fiński kierowca Jari-Matti Latvala, który o ponad pięćdziesiąt sekund wyprzedził norwega Andreasa Mikkelsena. Trzecie miejsce zajął kolejny norweski kierowca Mads Østberg, który stracił do zwycięzcy prawie minutę. Najlepszy z polaków Michał Sołowow w klasyfikacji generalnej zajął 17 miejsce tracąc do zwycięzcy ponad 22 minuty, Hubert Ptaszek był 22, a Robert Kubica 23. Łukasz Kabaciński zajął 30 miejsce.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS24

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 2 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 2 rundach

Wynik WRC-2 po 2 rundach

Wynik WRC-3 po 2 rundach

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Szwecji 2014

Przypisy 

2014
Szwecja
2014 w Szwecji